Ženská dvouhra Serbia Open 2021 probíhala ve druhé polovině května 2021. Do singlové soutěže bělehradského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček. Jednala se o úvodní ročník ženské srbské události na okruhu WTA Tour.

Vítězkou se stala čtvrtá nasazená Španělka Paula Badosová, které ve finále za stavu 6–2 a 2–0 vzdala chorvatská kvalifikantka Ana Konjuhová. V probíhající sezóně i své dosavadní kariéře si připsala premiérové turnajové vítězství na okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastná poražená 
  Viktorija Tomovová

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Serbia Open 2021